Фенер може да се отнася за:

 Фенер, осветителен уред
 Фенер (квартал) на Истанбул
 Фанари (дем Музаки) - село с османско име Фенер, вилаетски и архиепископски център в османска Тесалия